Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1997/98 war die 27. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 17. August 1997 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 3. Mai 1998 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1997/98 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison als eine achtgleisige Liga gespielt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 140 auf 135 gesenkt. Diese 135 Mannschaft spielten in acht Gruppen mit jeweils 17 bzw. 18 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die beiden letztplatzierten Teams aller Gruppen abstiegen. Lediglich in der Gruppe 3 stieg nur der Tabellenletzte ab. Zusätzlich stieg einer der Zweitplatzierten aufsteigen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 114 Mannschaften die neun Absteiger aus der 2. Lig Nişantaşıspor, Anadoluhisarı İdman Yurdu, Muğlaspor, Balıkesirspor, İnegölspor, Alanyaspor, Ünyespor, İskenderunspor, Bingölspor, die zwölf Neulinge Nusaybin Demirspor, Diyarbakır Köy Hizmetleri SK, Iğdırspor, Sivas Demirspor, Elazığ Belediyespor, Kilimli Belediyespor, Ankara ASAŞ, Gaziemirspor, Yeni Bornovaspor, Darıca Gençlerbirliği, Bayrampaşa Makelspor, Bigaspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Ağrıspor (Gruppe 1), Gümüşhane Doğanspor (Gruppe 2), Fırat Üniversitesi SK (Gruppe 3), Kilimli Belediyespor (Gruppe 4), Petrol Ofisi SK (Gruppe 5), Izmirspor (Gruppe 6), Pendikspor (Gruppe 7), Çorluspor (Gruppe 8) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Da in der Zweitligasaison 1996/97 Erzincanspor aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls vom Wettbewerb befreit und trotz Abstiegsplatz in der Liga behalten wurde, stieg in dieser Saison statt der üblichen zwei Zweitplatzierten nur Amasyaspor als einziger Zweitplatzierter auf.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Kızıltepespor, Muşspor, aus der Gruppe 2 Iğdırspor, Sivas Demirspor, aus der Gruppe 3 Nizip Belediye Olimpiyatspor, aus der Gruppe 4 Kozlu Belediyespor, Ankara Köy Hizmetleri SK, aus der Gruppe 5 Konya Yolspor, Kütahya Seramikspor, aus der Gruppe 6 Yeni Bornovaspor, Sökespor, aus der Gruppe 7 Bozüyükspor, Karamürselspor und aus der Gruppe 8 Kepezspor, Keşanspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen. So wurden Diyarbakır PTT in Diyarbakır Telekom Gençlikspor, Kayseri Erciyesspor in Melikgazi Belediyesi Erciyesspor, Erdemir Ereğlispor in Erdemirspor und Dardanel Kepezspor in Kepezspor umbenannt.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1997/98 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1997/98 auf mackolik.com (türkisch)

1997/98
Fußballsaison 1997/98